Deep Blue es un término inglés que significa «azul profundo» y que puede referirse a:

Cine:
 The Deep Blue Sea, una película estadounidense de 1955, dirigida por Anatole Litvak;
 Deep Blue Sea, una película estadounidense de 1999, dirigida por Renny Harlin;
 Deep Blues: A Musical Pilgrimage to the Crossroads, un documental sobre la música Delta blues de Mississippi;
 Deep Blue, un largometraje documental sobre el océano, adaptado a partir de la serie documental The Blue Planet, dirigido por Alastair Fothergill y narrado por el actor Michael Gambon, en 2003.

Música:
 Deep Blue Something, una banda estadounidense de música;
 Deep Blue, el nombre artístico del compositor de música electrónica Sean O'Keeffe;
 Deep Blue: Chaos from Darkism, la edición en Estados Unidos de un álbum de la banda japonesa Balzac;
 Deep Blue: Chaos from Darkism II, otro álbum de Balzac;
 Deep Blue Organ Trio, un grupo estadounidense de jazz;
 Deep Blue, un disco de la banda australiana Parkway Drive.
 «Deep Blue», canción del músico británico George Harrison publicada como cara B del sencillo «Bangla Desh».

Teatro:
 The Deep Blue Sea, una obra de teatro de 1952, escrita por el dramaturgo británico Terence Rattigan.

Historieta:
 Deep Blue, un personaje femenino ficticio de la editorial DC Comics, media hermana de Aquaman;
 Deep Blue, un personaje ficticio del anime Tokyo Mew Mew.

Informática
 Deep Blue, una computadora concebida para jugar al ajedrez. Derrotó al campeón mundial Garry Kasparov en 1996.

Naturaleza
 Deep Blue, el tiburón blanco más grande jamás registrado. Fue videograbado por un equipo de investigadores en aguas del Pacífico mexicano.

Otros:
 Deep Blue, un proyecto de digitalización de publicaciones de la biblioteca de la Universidad de Míchigan.